"Quimper" pode ser:
 Quimper, comuna francesa de Finisterra
 José María Quimper (distrito), no Peru
 Menulfo de Quimper, santo católico

Desambiguações de topônimos